Grobéty est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 André Grobéty (1933-2013), footballeur suisse
 Anne-Lise Grobéty (1949-2010), écrivaine suisse

Homonymie de patronyme